Canal+ Film est une chaîne de télévision polonaise appartenant à Canal+ Cyfrowy, filiale du Groupe Canal+. La chaîne est consacrée aux films et téléfilms tout comme sa congénère venu de France nommé Canal+ Cinéma.

Historique

Identité visuelle 

Le logo de la chaîne a beaucoup évolué depuis sa création, tout en restant dans la continuité des chaînes de Canal+.

Programmes

Diffusion

Article connexe 
 Groupe Canal+

Notes et références 

Chaîne de télévision en Pologne
Groupe Canal+
Chaîne de télévision consacrée aux films
Chaîne ou station de télévision fondée en 1998